Le nom Danny Ward est porté par les personnes suivantes :
 Danny Ward (1980-), un joueur de rugby à XIII britannique reconverti entraîneur;
 Danny Ward (1991-), un joueur de football anglais qui joue au position d'attaquant;
 Danny Ward (1993-), un gardien de but de football international gallois.

Voir aussi